Сердечный привет с земного шара ( — фантастический комедийный художественный фильм 1982 года производства Чехословакии, созданный режиссёром Олдржихом Липским.

Премьера фильма состоялась 1 июля 1983 года.

Сюжет 
Два инопланетянина «А» (Милан Ласица) и «В» (Юлиуc Сатинский) прибывают на разведку на Землю. Сначала они посещают Чехословакию и отправляются исследовать жизнь обычного земного человека, который выбран случайно компьютерной программой. Им стал учёный доктор Янский (Иржи Менцель). Во время проведения исследования инопланетную миссию ожидает много приключений и неожиданных сюрпризов.

Фильм снят как пародия на научно-фантастические фильмы. Остроумный, с чувством доброго юмора, с фантастической сюжетной линией, дополненный анимацией Владимира Йиранека, этот фильм показывает реальности жизни в социалистической Чехословакии 80-х годов XX века.

В ролях 
 Милан Ласица — инопланетянин А
 Юлиуc Сатинский — инопланетянин В
 Иржи Менцель — доктор Янский
 Надя Конвалинкова — Иржинка
 Милош Копецкий — профессор Горовиц
 Людек Собота — Ванерка
 Иржи Лабус — дежурный
 Ян Шмидт — психиатр
 Зденек Сверак — актёр 
 Людек Коприва — профессор Янатка
 Иржи Кодет — ''профессор Ричардсон и др.

Ссылки 
 Фильм на сайте Kinobox.cz 
  

Фантастические комедии
Фантастические фильмы 1982 года
Научно-фантастические комедии Чехословакии
Кинокомедии 1982 года
Фильмы Олдржиха Липского
Фильмы Чехословакии 1982 года